

Мировые религии 

К мировым религиям традиционно относят такие направления:
 Буддизм
 Христианство
 Ислам

Авраамические религии 

Авраамические религии — это группа монотеистических религий, происходящих из древней традиции, которую возводят к легендарному прародителю семитских племён Аврааму.

Иудаизм 

 Раввинистский иудаизм
 Ортодоксальный иудаизм
 Харедим
 Хасидизм
 Хабад
 Гурские хасиды
 Сатмарские хасиды
 Чернобыльские хасиды
 Литваки (миснагдим)
 Сефарды-харедим
 Мизрахим
 Хареди-леуми
 Ортодоксальный модернизм
 Религиозный сионизм
 Нетурей карто
 Консервативный иудаизм
 Реформистский иудаизм
 Прогрессивный иудаизм

 Нераввинистический иудаизм
 Самаритяне
 Караимизм
  (Эфиопские евреи)
 Гуманистический иудаизм
 Реконструктивистский иудаизм
 Субботники
 Бней Ноах

 Исторические течения
 Ессеи
 Зелоты
 Фарисеи
 Саддукеи

Христианство

Несторианство 

 Ассирийская церковь Востока
 Древняя Ассирийская церковь Востока

Древневосточные православные церкви 

 Армянская апостольская церковь
 Коптская православная церковь
 Эфиопская православная церковь
 Эритрейская православная церковь
 Сирийская православная церковь
 Маланкарская православная церковь

Православие 

 Вселенское православие
 Православные церкви вне общения со Вселенским православием
 Старообрядчество
 Истинно-православная церковь
 Катакомбная церковь
 Старостильные церкви

Католицизм 

 Католическая церковь
 Восточнокатолические церкви
 Старокатолицизм
 Католики-традиционалисты

Протестантизм 

 
 Братья и сёстры свободного духа (историческая)
 Вальденсы
 Гуситы
 Чешские братья
 Моравская церковь
 Стригольники (историческая)
 Лютеранство
 Кальвинизм
 Пресвитерианство
 Конгрегационализм
 Анабаптизм
 Меннонитство
 Гуттериты
 Амиши
 Швенкфельдиане
 Братья (данкеры)
 Англиканство
 Методизм
 Движение святости
 Баптизм
 Квакерство
 Шейкеры
 Плимутские братья
 Реставрационизм
 Ирвингиане
 Адвентизм
 Пятидесятники
 Харизматическое движение

Антитринитарии 

 Унитарианство
 Сведенборгиане
 Мормонизм
 Кристадельфиане
 Исследователи Библии
 Свидетели Иеговы
 Христианский универсализм

Духовное христианство 

 Хлысты
 Новый Израиль
 Старый Израиль
 Скопцы
 Духоборцы
 Молокане
 Чуриковцы

Иудеохристианство 

 
 
 Еговисты-ильинцы
 Макуя
 Мессианский иудаизм
 Чёрные евреи

Гностицизм 

 Мандеи

Исторические течения 
 Христианский гностицизм
 Сердониане
 Маркиониты
 Симониане
 Эбиониты

 Поздний гностицизм
 Борбориты
 Герметизм
 Каиниты
 Карпократы
 Офиты
 Розенкрейцеры

 Средневековый гностицизм
 Богомилы
 Катары / Альбигойцы
 Павликиане
 Тондракийцы

 Персидский гностицизм
 Манихейство

 Сиро-халдейский гностицизм
 Сифиане
 Бардесаниты

Ислам 

 Сунниты

 Калам
 Ашариты
 Матуридизм
 Мутазилиты

 Мазхабы
 Маликитский мазхаб
 Ханафитский мазхаб
 Ханбалитский мазхаб
 Шафиитский мазхаб
 Салафия/Ваххабиты

 Хариджиты

 Азракиты
 Ибадиты
 Суфриты

 Шииты

 Алавиты
 Алевиты
 Али-илахи
 Друзы
 Зейдиты
 Исмаилизм
 Низариты
 Шииты-двунадесятники / Джафариты

 Суфизм

 Бекташи
 Интернациональный Суфийский Орден
 Кадырия
 Накшбанди
 Ниматуллахи
 Тиджанийа
 Чишти

 Другие исламские течения
 Ахмадие
 Джадидизм
 Исламский либерализм (евроислам)
 Кораниты
 
 Нация ислама
 Народ богов и земель

Бабизм 

 Азалиты
 Бахаи

Растафарианство

Индийские (дхармические) религии 
Религии, возникшие на территории Индии или традиционно связанные с Индией.

Индуизм

Вишнуизм 

 Брахма-сампрадая
 
 Гаудия-вайшнавизм
 Гаудия-Сарасвата-сампрадая
 Международное общество сознания Кришны
 Радхаваллабха-сампрадая
 Сахаджия
 Кумара-сампрадая
 Рудра-сампрадая
 Пуштимарга
 Чаран-даси
 Шри-вайшнавизм
 Вадагалаи
 
 Тенгалаи
 Манавала Мамунигал сабха
 Рамананди
 
 
 Кабирпантх
 Дадупантх
 Сваминараян
 Варкари

Шиваизм 

 Агхори
 Ганапатья
 Капалика
 Каумара
 Кашмирский шиваизм
 Трика
 
 Лингаята (Вирашиваизм)
 Натха
 
 Пашупата
 Шайва-сиддханта

Другие 
 Шраута
 Шактизм
 Кали-кула
 Шри-кула
 Тантризм
 Баулы
 Смартизм
 Индуизм в Индонезии
 Неоиндуизм (Реформаторские движения в индуизме)
 Арья-самадж
 Брахмо-самадж
 Общество Рамакришны

Школы и течения философии индуизма 

 Ньяя
 Вайшешика
 Веданта (уттара-миманса)
 Адвайта
 Вишишта-адвайта
 Двайта
 Миманса
 Санкхья
 Йога
 Бхакти-йога, бхакти
 Сахаджа-йога
 Сурат-шабд-йога
 Тантрическая йога
 Хатха-йога

Айявари

Буддизм 

 Никая (ранние школы буддизма)
 Тхеравада
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (камматтхана)
 Махаяна
 Мадхъямака
 Прасангака
 Сватантрика
 Саньлунь («школа трёх трактатов»)
 Санрон
 Нитирэнизм
 Нитирэн-сю
 Сока Гаккай
 Теория Татхагатагарбхи
 
 Хуаянь
 Хваом
 Кэгон
 Йогачара
 Чань / Дзэн / Сон / Тхиен
 Ваджраяна
 Сингон
 Тибетский буддизм
 Гэлуг
 Кагью-па
 Ньингма-па
 Сакья-па
 Джонанг-па
 Дзогчен
 Необуддизм

Джайнизм 

 Дигамбары
 Шветамбары

Сикхизм

Дин-и иллахи 
 Дин-и иллахи

Этнические религии

Афразийские 
 
 Зар (культ)

Уральские 
 Марийская традиционная религия
 Эрзянская (мордовская) религия
 Саамская религия

Алтайские 
 Тюрко-монгольское тенгрианство
 Аар Айыы
 Бурханизм
 Ваттисен йали

Китайские 
 Конфуцианство
 Даосизм
 
 
 
 
 Игуаньдао
 Луоизм

Тибето-бирманские 
 Бон
 
 
 
 
 
 Доньи-Поло

Корейские 
 Корейский шаманизм
 Чхондогё

Японские 
 Синтоизм
 Сюгэндо
 Тенрикё
 Рюкюская религия

Тайские и мяо

Австроазиатские 
 
 Каодай
 
 Хоахао

Австронезийские 
 Батакские  и 
 Даякские  и 
 
 Полинезийские религии
 Гавайская религия
 Мифология маори

Африканские 
 
 
 
 
 Бвити
 
 Вуду
 Религия динка
 Религия игбо
 
 Ифа
 
 
 
 Кандомбле
 Сантерия
 Умбанда

Индейские 
 
 
 
 
 Мифология гуарани
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ацтекская религия
 Религия майя
 
 
 Мифология муисков
 Религия навахо
 
 
 
 
 
 
 
 Чикасавская религия
 
 
 
 Церковь коренных американцев

Другие этнические 
 Религия австралийских аборигенов
 Абхазская религия
 Папуасская мифология
 Сибирский шаманизм
 Эскимосская мифология
 Осетинская традиционная религия
 Езидизм

Эзотеризм, мистицизм, оккультизм и магия 

 Эзотерическое христианство
 Христианский мистицизм
 Мартинизм
 Мехер Баба
 Орден розенкрейцеров
 Оккультный нацизм
 Церемониальная магия
 Енохианская магия
 Гоетическая магия

Новые религиозные движения и учения 

 Агни-йога (Рериховское движение)
 АллатРа
 Анастасийцы (Звенящие кедры России)
 Антропософия
 Белое братство
 
 Всемирное белое братство
 Джедаизм
 Дудеизм
 Ивановцы
 Модекнгеи
 Неошаманизм
 Неоязычество (Список неоязыческих движений)
 Асатру
 Викка
 
 
 Совет жрецов Абхазии
 Адыгэ Хабзэ
 Славянское неоязычество
 Родноверие
 РУН-вера
 Русский ведизм
 Эллинизм
 Новое мышление
 Новый Акрополь
 Нью-эйдж
 Ошо-движение
 Радастея
 Растафарианство
 Религии НЛО
 
 Вселенные люди
 Нация ислама
 
 
 Раэлиты
 Универсальная промышленная церковь утешителя нового мира
 Урантия
 Церковь недомудреца
 
 
 Роза Мира
 Рэйки
 Саентология
 Сатанизм
 Спиритуализм
 
 Телема
 Теософия Елены Блаватской
 Трансцендентальная медитация
 Универсализм
 Фалуньгун
 Церковь Всемогущего Бога
 Церковь объединения
 Четвертый путь
 Японские новые религии
 Оомото

Пародийные религии 
 Дискордианизм
 Церковь эвтаназии
 Пастафарианство
 Миссионерская церковь копимизма
 Невидимый Розовый Единорог

Другие течения 
 Антропотеизм
 Деизм
 Гуманизм
 Джедаизм
 Мизотеизм
 Универсальная церковь жизни

Исторические (исчезнувшие) религии 

 
 
 Индская религия
 Древнеегипетская религия
 Атонизм
 Шумеро-аккадская мифология
 Западносемитская мифология
 Арабская мифология
 Сомалийская мифология
 Эфиопская мифология
 Религия суахили
 Религия Урарту
 Этрусская мифология
 Баскская мифология
 Грузинская мифология
 Вайнахская мифология
 Праиндоевропейская религия
 Хеттская религия
 Армянская мифология
 Албанская мифология
 Фракийская мифология
 Древнегреческая религия
 Мистерии
 Орфизм
 Гностицизм
 Герметизм
 Греко-буддизм
 Римская религия
 
 Митраизм
 Карфагенская религия
 Маздаизм
 Манихейство
 Маздакизм
 Скифская мифология
 Германское язычество
 Скандинавская мифология
 Франкская мифология
 Кельтское язычество
 Друиды
 Балтийская мифология
 Славянское язычество
 Лунунсунское учение
 Карело-финская мифология
 Меланезийская мифология
 Микронезийская мифология
 Традиционные верования Науру
 
 
 Рапануйская мифология
 Мифология айнов
 
 Мифология инков
 
 Тольтекская религия

Другие категории

Религии по континентам 
 Религии Азии
 Религии Африки
 Религии Европы
 Религии Северной Америки
 Религии Южной Америки

Религии по странам 
 Буддизм по странам
 Индуизм по странам
 Ислам по странам
 Суннизм по странам
 Хариджизм по странам
 Шиизм по странам
 Иудаизм по странам
 Христианство по странам
 Католицизм по странам
 Православие по странам
 Протестантизм по странам
 Саентология по странам

Таблица

См. также 
 Мифология
 Тотемизм
 Шаманизм
 Анимизм
 Культ предков
 Фетишизм

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Списки:Религия